Ammi crinitum Guss. è una pianta appartenente alla famiglia delle Apiaceae, endemica della Sicilia e della Calabria.

Morfologia

Distribuzione e habitat 
Sicilia e Calabria

Bibliografia

Voci correlate
Flora endemica della Sicilia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Scheda botanica a cura di Girolamo Giardina

Apiaceae
Flora endemica della Sicilia